Les oiseaux se cachent pour mourir est le titre de plusieurs œuvres :
 Les oiseaux se cachent pour mourir, roman de Colleen McCullough paru en 1977 ;
 Les oiseaux se cachent pour mourir, mini-série américaine diffusée en 1983 (adaptation du roman) ;
 La Mort des oiseaux, poème de François Coppée.